Діастема (геологія)
 Діастема (стоматологія)
 Діастема (моль), Совки
 Діастема (рослина), Геснерієві